

Monarcas 
Luís II da Germânia (825-875) —  dito "O Jovem", imperador do Sacro Império Romano-Germânico de 855 até à sua morte
Luís, o Germânico (804-876) —  rei da Frância Oriental ou Germânia de 817 até à sua morte
Luís II de França (846-879) — cognominado  "O Gago", rei da Francia Ocidental  ou França de 877 até à sua morte
Luís II da Hungria (1506-1526) — rei da Hungria e da Boémia de 1516 até à sua derrota e morte na Batalha de Mohács 
Luís XIII de França (1601–1643) — rei de Navarra como Luís II 
Carlos II, Duque de Parma (1799–1883) — rei da Etrúria como Luís II 
Luís II da Holanda (1804–1831) — rei da Holanda em 1810; grão-duque de Berg e Clèves entre 1809 e 1813
Luís II da Baviera (1845-1886) — dito "O Louco", rei da Baviera de 1864 até à sua morte
Luís II de Mônaco (1870-1949) — príncipe do Mónaco  de 1922 até à sua morte

Outros nobres 
Luís II de Bourbon (1337–1410) — conde de Clermont e o terceiro Duque de Bourbon
Luís II, Duque de Anjou (1377-1417) — duque de Anjou, conde do Maine, Provença e Piemonte; rei titular de Nápoles
Luís II, Conde da Baixa Hesse (1438–1471) — ou Luís, o Franco; Conde da Baixa Hesse de 1458 até à sua morte
Luís II de La Trémoille (1460–1525) — general francês
Luís II do Palatinado-Zweibrücken (1502–1532) duque do Palatinado-Zweibrücken de 1514 até à sua morte
Luís II de Orleães-Longueville (1510–1537) — duque de Longueville e conde de Dunois
Luís II de Guise (1555–1588) — cardeal
Luís II, Duque de Vendôme (1612–1669) — duque de Vendôme, Mercoeur, Étampes e Penthièvre; cardeal
Luís II, Príncipe de Condé (1621–1686) —general; príncipe de Condé; duque de Bourbon, Enghien, Montmorency, Châteauroux, Bellegarde e de Fronsac; conde de Sancerre e de Charolais; governador do Berry
Luís II, Grão-Duque de Hesse (1777–1848)
Luís II, Grão-Duque de Baden (1824–1858)

Desambiguações de antropônimos